Le  championnat d'Europe féminin de volley-ball des moins de 20 ans s'est déroulé en 1977 à Belgrade (Yougoslavie).

Tour préliminaire

Composition des groupes

Poule 1 

|valign="top" |

|}
|}

Poule 2 

|valign="top" |

|}
|}

Tour final

Classement 9-12

Classement 5-8

Classement 1-4

Classement final 

1977
Volley-ball feminin moins de 20 ans
Volley-ball feminin moins de 20 ans 1977
Volley-ball feminin moins de 20 ans 1977
Europe feminin moins de 20 ans 1977
Volley-ball en 1977
1977 en Yougoslavie
Sport en août 1977